Mariusz Leszczyński (ur. 1942) – polski aktor
 Mariusz Leszczyński (ur. 1957) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski